1999 Голяма награда на Сан Марино е 19-о за Голямата награда на Сан Марино и трети кръг от сезон 1999 във Формула 1, провежда се на 2 май 1999 година на пистата Имола близо до град Имола, Италия.

Класиране

Квалификация

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Сан Марино